Вильгельм:

Топоним 
 Вильгельм — высочайшая гора в Папуа — Новой Гвинее.
 Вильгельм — древний большой ударный кратер в юго-западной части видимой стороны Луны.

См. также 
 Вильгельма
 Вильгельми